A Marimar vagy Mari Mar az alábbiakat jelentheti:
A María del Mar spanyol női név becézett alakja;
Marimar, egy 1993–94-ben készített mexikói filmsorozat;
Marimar, Thalía dala az azonos című sorozatból.